Эндзелинс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Эндзелинс, Луцийс (1909—1981) — латвийский и австралийский шахматист. Гроссмейстер ИКЧФ.
 Эндзелинс, Янис (1973—1961) — латышский языковед, доктор филологических наук.